El término Hauterive puede referirse a:

Hauterive, comuna francesa situada en Allier.
Hauterive, comuna francesa situada en Orne.
Hauterive, comuna francesa situada en Yonne.

Hauterive, comuna suiza del cantón de Friburgo.
Hauterive, comuna suiza del cantón de Neuchâtel.